Войновское сельское поселение — муниципальное образование в Егорлыкском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Войнов.

Административное устройство 
В состав Войновского сельского поселения входят:
 хутор Войнов;
 хутор Московский;
 хутор Прощальный;
 хутор Украинский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Поселение на официальном сайте района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Егорлыкского района